Italia

Torre dell'Orologio ad Asti
Torre dell'Orologio ad Avellino
Torre dell'Orologio ad Avigliana nella città metropolitana di Torino
Torre dell'Orologio a Bassano in Teverina in provincia di Viterbo
Torre dell'Orologio a Bologna 
Torre dell'Orologio a Brescia
Torre dell'Orologio a Castell'Azzara in provincia di Grosseto
Torre dell'Orologio a Cinigiano in provincia di Grosseto
Torre dell'Orologio a Lucca
Torre dell'Orologio a Mantova
Torre dell'orologio a Noale nella città metropolitana di Venezia
Torre dell'Orologio a Padova
Torre dell'Orologio a Pereta (frazione di Magliano in Toscana) in provincia di Grosseto
Torre dell'Orologio a Pescara
Torre dell'Orologio a Piombino in provincia di Livorno
Torre dell'Orologio a Ruvo di Puglia nella città metropolitana di Bari
Torre dell'Orologio a San Gimignano in provincia di Siena
Torre dell'orologio a San Felice sul Panaro in provincia di Modena
Torre dell'Orologio a Santa Fiora in provincia di Grosseto
Torre dell'Orologio a Sorano in provincia di Grosseto
Torre dell'orologio a Stazzema in provincia di Lucca
Torre dell'Orologio a Taranto
Torre dell'Orologio a Terranova Sappo Minulio in provincia di Reggio Calabria
Torre dell'Orologio a Venezia
Torre dell'Orologio a Villarosa in provincia di Enna

Altro
Torre dell'Orologio a Sighișoara in Romania
Torre dell'Orologio a Skopje in Macedonia del Nord
Torre dell'Orologio a Tirana in Albania

Pagine correlate 
 Torre civica (disambigua)
 Torre delle ore (disambigua)